Biancheri est un nom de famille attesté en France.

Par ordre chronologique des naissances :
 Luigi Biancheri, (1891-1950), fut un amiral italien . 
 Henri Biancheri, (1932-2019), joueur de football
 Gabriel Biancheri (1943-2010), homme politique français.
 Franck Biancheri (1961-2012), homme politique et politologue français

Références